Vinobraní může být:

 Vinobraní - slavnost sklizně vinné révy.
 Vinobraní (Antonín Ivanský) - pískovcová socha v Ostravě-Porubě.
 Vinobraní (opereta) -  opereta českého skladatele Oskara Nedbala.
 Vinobraní na Montmartru - (Fête des vendanges de Montmartre) je vinařská slavnost v Paříži.
 Valtické vinobraní - vinařská slavnost s kulturním programem, Valtice.
 Znojemské vinobraní - vinařská slavnost s kulturním programem, Znojmo.